Hedley kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Hedley
 George Ward Hedley

Robotskapade auktorsförkortningar